Gonzalo Noguera (Montevideo, Uruguai, 16 de maio de 1977) é um ex-futebolista uruguaio que jogava como goleiro.

Títulos 
Peñarol
Campeonato Uruguaio: 2009-10

Ligações externas 
Perfil 

Futebolistas do Uruguai
Goleiros do Uruguai